Bistarac, jezero
Bistarac Gornji
Bistarac Donji